Antonio Berini (1770-1861) – incisore 
Giuseppe Berini (1746-1831) – presbitero e naturalista